Rubén González (pianist) (1919-2003), Cubaans pianist
 Rubén González Rocha (1982), Spaans voetballer
 Rubén González Rojas (1927), Chileens voetballer
 Rubén Gonzélez (rodelaar), Argentijnse rodelaar
 Rubén González (zanger), Cubaans zanger
 Ruben Gonzales, Filipijns tennisser